Dege ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dege (* 1831; † im 19. oder 20. Jahrhundert), deutscher Politiker
 Hansi Dege (1887–1972), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Hannelore Dege (* 1937; geborene Schädlich), deutsche Medizinerin
 Waldemar Dege (1934–1999), Mathematiker, Übersetzer, populärwissenschaftlicher Autor, Lyriker und Nachdichter in der DDR
 Wilhelm Dege (1910–1979), deutscher Pädagoge, Geograf, Geologe und Hochschullehrer.

Dêgê steht für:
 Dêgê, ein Kreis des Autonomen Bezirks Garzê der Tibeter im Nordwesten der chinesischen Provinz Sichuan

Siehe auch:
 Deege
 Tege